sqa – codice ISO 639-3 della lingua shama-sambuga